Антонін Кратохвіл (* 1947) — американський фотограф.
 Вероніка Кратохвіл (* 1988) — австрійська стрибунка у воду. Учасниця Олімпійських ігор-2008.
 Гайнц Кратохвіл (1933—1995) — австрійський композитор і музичний педагог.
 Зігфрід Леопольд Кратохвіл (1916—2005) — автрійський художник і поет.
 Їржі Кратохвіл (* 1940) — чеський письменник, публіцист, драматург.
 Йозеф Кратохвіл
 Карел Кратохвіл (* 1982) — чеський футболіст.
 Мартін Кратохвіл (* 1946) — чеський джазовий музикант і композитор, бізнесмен.
 Мілош Кратохвіл (* 1996) — чеський футболіст.
 Мілош Вацлав Кратохвіл (1904—1988) — чеський письменник, автор історичних романів.
 Фрідріх Кратохвіл (* 1944) — німецький університетський професор, вчений-політолог.
 Ян Кратохвіл — учасник Першої і Другої світових воєн. Дивізійний генерал ЧССР.
 Ярослав Кратохвіл (1885—1945) — чеський письменник і журналіст.
Чеські прізвища